Le moulinet est généralement un treuil.

Patronymie 

 Bertrand Moulinet (1987-), un athlète français ;
 Daniel Moulinet (1957-), un historien français du catholicisme.

Toponymie 

 Moulinet, une commune française des Alpes-Maritimes ;
 Moulinet, une commune française de Lot-et-Garonne.

Divers 
Moulinet peut aussi désigner :
 moulinet, un dispositif fixé à une canne à pêche qui permet l'enroulement et le déroulement du fil de pêche ;
 moulinet, un instrument servant à mesurer la vitesse de l'eau ;
 moulinet, aux échecs, une manœuvre tactique basée sur l'attaque à la découverte.

Voir aussi 
 Le Moulinet-sur-Solin, une commune française du Loiret
 Moulinet Renard, un appareil de mesure de la puissance des moteurs rapides (voir l'article Charles Renard)
 Prix Ovide Moulinet, une course de trot attelé

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France